Polylophium panjutinii är en flockblommig växtart som beskrevs av Ida P. Mandenova och Boris Konstantinovich Schischkin. Polylophium panjutinii ingår i släktet Polylophium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
panjutinii